Garou de poate referi la:

Garou (medicină) = bandă elastică sau un tub, care servește la oprirea unei hemoragii
Garou (cântăreț) = numele de scenă a unui cântăreț canadian, cu numele real Pierre Garand.